La marina militare polacca ha avuto nel corso della sua storia due unità navali con il nome di ORP Piorun ("fulmine" in lingua polacca):
  – cacciatorpediniere della classe N costruito per la Royal Navy britannica nel 1940, passato alla marina polacca quello stesso anno e da questa utilizzato fino al 1946, quando fu restituito ai britannici per essere poi smantellato nel 1955
  – motocannoniera missilistica della classe Orkan, entrata in servizio nel 1994 ed ancora in uso